Plaats in Indonesië
 Pagar (Ulu Talo), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Pagar (Sembakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Nunukan in de provincie Oost-Kalimantan